Баррес, Бен (при рождении Барбара Баррес; 1954—2017) — американский нейробиолог, известный исследованиями клеток нейроглии в нервной системы.
 Баррес, Морис (фр. Maurice Barrès; 1862—1923) — французский писатель.

См. также